Бру́ну Эдуа́рду Регу́фи А́лвеш (; 27 ноября 1981, Порту, Португалия) — португальский футболист, центральный защитник. В 2007—2018 годах сыграл 96 матчей и забил 11 мячей за национальную сборную Португалии. Входит в 10-ку лидеров в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей.

Карьера 
Алвеш начинал карьеру в «Порту», за который выступал с 2001 по 2010 год. Однако три сезона подряд он выступал на правах аренды соответственно за «Фаренсе», «Виторию» из Гимарайнша и греческий «АЕК», куда его пригласил Фернанду Сантуш, хороший знакомый Алвеша.

3 августа 2010 года «Порту» официально объявил о том, что петербургский «Зенит» согласовал условия о покупке защитника за 22 миллиона евро.

30 сентября 2010 года в матче Лиги Европы 2010/11 против своего бывшего клуба АЕК на 13-й минуте открыл счёт своим голам за «Зенит».

5 июня 2013 года было объявлено о том, что португальский защитник покидает «Зенит». Его новым клубом стал турецкий «Фенербахче». С ним он выиграл чемпионат Турции, а также Суперкубок Турции.

6 июня 2016 года «Кальяри» объявил о переходе Бруну Алвеша в итальянский клуб. Соглашение рассчитано на 2 года. 31 мая 2017 года итальянский клуб объявил об уходе Алвеша, вскре стало известно, что он перебрался в шотландский «Рейнджерс».

12 июля 2018 года Бруну переходит из «Рейнджерс» в итальянский клуб «Парма». 25 ноября 2018 года защитник забил свой первый гол за «Парму» в ворота клуба «Сассуоло».

Достижения

Командные 
«Порту»
 Чемпион Португалии (4): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Бронзовый призёр чемпионата Португалии: 2009/10
 Обладатель Кубка Португалии (3): 2005/06, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2006, 2009
 Финалист Кубка португальской лиги: 2009/10

АЕК
 Бронзовый призёр чемпионата Греции: 2004/05

«Зенит»
 Чемпион России (2): 2010, 2011/2012
 Серебряный призёр чемпионата России: 2012/13
 Обладатель Суперкубка России: 2011

«Фенербахче»
 Чемпион Турции: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Турции: 2014

Сборная Португалии
  Чемпион Европы: 2016
  Кубок конфедераций: 2017

Личные 
 Футболист года в Португалии: 2009
 № 2 в списке 33 лучших футболистов чемпионата России: 2010

Личная жизнь 
Алвеш — сын бразильского футболиста Вашингтона, переехавшего и выступавшего в Португалии, и португальской матери, работавшей швеёй. Оба брата Бруну, Жералду и Жулиу, также являются футболистами. Дядя Бруну, Жералдо Клеофас Диас Алвес (по прозвищу Жералдо Ассовиадор), был одним из ярчайших бразильских игроков середины 1970-х годов. Успев сыграть к 22 годам 7 матчей за национальную сборную Бразилии, Жералдо Ассовиадор скончался во время операции на миндалинах от анафилактического шока в середине 1976 года.

Алвеш женат. Супруга Хут. У пары двое детей — сын Леонарду и дочь Адриана.

Матчи и голы за сборную Португалии

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте zenit-history.ru 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по футболу